Le terme « littéralisme », ainsi que son synonyme « littéralité », signifient , mais aussi . Il peut désigner :

 Le fondamentalisme, dans les religions.

Références